

Architettura
Torre Bianca – torre parte del complesso della Torre di Londra (Regno Unito)
Torre Bianca – torre di Salonicco (Grecia)
Torre Bianca – torre costiera della Sicilia, facente parte del Val Demone
Torre di Airadu o Torre Bianca – torre costiera di Porto Ferro (Sassari, Sardegna)
Torre degli Anziani o Torre Bianca – torre civica in Piazza della Frutta (Padova, Veneto)

Fantasy
Torre Bianca – sede delle Aes Sedai nella serie fantasy La Ruota del Tempo, scritta da Robert Jordan
Torre Bianca – torre situata a Minas Tirith, città della serie de Il Signore degli Anelli

Geografia
Torre Bianca – ex comune della Lombardia in provincia di Pavia, accorpato a Vimanone